Scheumann ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Scheumann (1930–1998), deutscher Dokumentarfilmer
 Gertrud Scheumann (1920–2014), Opernübersetzerin
 Hans Scheumann (* 1939), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Karl-Hermann Scheumann (1881–1964), deutscher Geologe und Mineraloge
 Steffen Scheumann (* 1961), deutscher Schauspieler